Mužská čtyřhra Citi Open 2022 probíhala v první polovině srpna 2022. Do deblové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojice. Obhájci titulu, Jihoafričan Raven Klaasen s Japoncem Benem McLachlanem, nastoupili s jinými spoluhráči do souběžně konaného Los Cabos Open.

Vítězem se stal australsko-americký pár Nick Kyrgios a Jack Sock, který ve finále zdolal čtvrtou nasazenou, chorvatsko-americkou dvojici Ivan Dodig a Austin Krajicek po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Po triumfu na Lyon Open 2018 získali druhou společnou trofej. Z turnaje odjížděli s celkovou zápasovou bilancí 19–4. Kyrgios na okruhu ATP Tour vybojoval čtvrtý deblový titul a na Citi Open 2022 ovládl i dvouhru. Pro Socka to bylo sedmnácté turnajové vítězství ve čtyřhře.

Nasazení párů

Pavouk

Kvalifikace

Nasazené páry

Kvalifikanti 
  Emil Ruusuvuori /  Luke Saville

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2022